Word () может означать:

 Microsoft Word — компьютерная программа.
  — академический журнал Международной лингвистической ассоциации.
  — американский лейбл звукозаписи.

См. также 
 The Word
 Words
 World
 Уорд